Clark Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Clark Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Clark Island (New South Wales), ö,

Kanada 

 Clark Island, Nunavut,

Kiribati 

 Caroline Island (atoll), Linjeöarna, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar